Paul Behncke ist der Name folgender Personen:

* Paul Behncke (1866–1937), deutscher Admiral

Paul Behncke steht für:

 Paul Behncke (Schulschiff), Schulschiff der deutschen Kriegsmarine